Bobrowniki, comune del Voivodato della Slesia
 Bobrowniki, comune del Voivodato della Cuiavia-Pomerania